Эдуард Дмитриевич Дмитриев (, , Сталинская область, УССР — , , Украина) — советский и украинский ,  и . Член Национального союза кинематографистов Украины.

Биография 
После окончания в 1971 году операторского факультета ВГИКа работал оператором на Иркутской и Крымской студиях телевидения.

С 1978 года — режиссёр киностудии «Укртелефильм». В 1979 году окончил Высшие режиссёрские курсы (мастерская Эмиля Лотяну).

Снял ряд художественных, телевизионных и документальных фильмов.

Избранная фильмография 

 «Батарея, огонь!» (1965),
 «Обычный рейс» (1965, сценарист, режиссёр, оператор),
 «Крымский заповедник» (документальный, 1966),
 «Юбилейная осень» (документальный, 1967),
 «Киммерия» (документальный, 1968),
 «Четыре интервью о розе» (1969),
 «Подруги» (1970),
 «Под крылом всегда море» (1971),
 «Предстоит народу»,
 «Белая дача» (документальный),
 «Гурзуф» (документальный),
 «Караби-Яйла» (документальный, 1972),
 «Лето в Ишуни» (1973),
 «Репортаж о молоке» (документальный), 1974),
 «Лесная рапсодия»,
 «Огненные годы Керчи» (1975),
 «Начало»,
 «Крылья» (1976),
 «Севастопольские куранты»,
 «Расскажу вам о Марии» (1977),
 «Среди скал»,
 «Забор с голубым глазом» (короткометражный, 1978),
 «Кто ходит по бревну» (короткометражный, 1979),
 «О Киеве с улыбкой» (1980),
 «Иван Франко» (1981),
 «Поклон красоте» (1982),
 «Компаньоны» (1983),
 «Мать» (1983),
 «Рассказ барабанщика» (1985),
 «Последняя электричка» (1986, короткометражный)
 «Командировка» / Відрядження (1988),
 «Красное вино победы» (1990),
 «Окно напротив (1991, в соавт. сценарий),
 «Ну ты и ведьма…» / Ну, ти й відьма… (1992, сценарий)

Награды 
 Диплом II Всесоюзного кинофестиваля в Киеве, 1965 (за фильм «Батарея, огонь!»)
 Диплом МКФ в Риге, 1965 (за сценарий, операторскую и режиссерскую работу в фильме «Обычный рейс»).
 Диплом зонального обзора в Тбилиси, 1966 (за документальный фильм «Крымский заповедник»)

Примечания 

Телережиссёры СССР
Режиссёры научно-популярного кино
Члены Союза кинематографистов Украины
Выпускники операторского факультета ВГИКа
Персоналии:Укртелефильм
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров